Heper ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname.

Namensträger

Familienname 
 Engin Heper (* 1945), türkischer Konteradmiral
 Fethi Heper (* 1944), türkischer Fußballspieler
 Heinz-Adolf Heper (* 1920), deutscher Fußballspieler (ohne türk. Hintergrund)
 Sadettin Heper (1899–1980), türkischer Komponist klassischer Musik

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname